Die Abkürzung XMU steht für:

 Flughafen Moulins - Montbeugny (IATA-Code)
 Xiamen-Universität (Xiamen University)
 Xinjiang Medical University in China

XMU